Lovesick ist der Titel folgender Werke:

 Lovesick, Originaltitel von Lovesick – Der liebeskranke Psychiater, Filmkomödie von Marshall Brickman (1983)
 Lovesick (2005), Filmdrama von Sam B. Lorn
 Lovesick, Originaltitel von Lovesick – Liebe an, Verstand aus, Filmkomödie von Luke Matheny (2014)
 Lovesick (Fernsehserie), britische Fernsehserie (seit 2014)